Osoby o tym nazwisku:
 Magomied Omarow – rosyjski bokser, olimpijczyk
 Ylijas Omarow – radziecki i kazachski polityk